SMS „Frauenlob” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine:
 SMS „Frauenlob” – krążownik lekki typu Gazelle z początku XX wieku
 SMS „Frauenlob” – nieukończony krążownik lekki typu Cöln z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich